

Toponymie 

 Vaucouleurs, commune de la Meuse ;
 , cratère sur la planète Mars, dans le quadrangle d'Aeolis (MC-23) ;

Hydronymie 
 Vaucouleurs, rivière des Yvelines.

Nom de famille 

Gérard de Vaucouleurs
Michèle de Vaucouleurs.